Экономика совместного потребления, экономика участия, шеринг-экономика () — экономическая система, основанная на совместном использовании ресурсов.

Описание
Издавна люди делились друг с другом имеющимися благами — пускали переночевать родственников и друзей, давали им пользоваться вещами, которыми сами не пользовались.

Благодаря развитию Интернета, обмен вещами и услугами больше не ограничен узким кругом общения конкретного человека. Миллионы людей по всему миру пользуются сервисом аренды жилья Airbnb, приложением для поиска попутчиков BlaBlaCar, продают новые и подержанные вещи через сайты объявлений. Есть сайты (например, RelayRides и Getaround), которые дают возможность людям брать автомобили в аренду друг у друга. По данным исследования 2016 года, 19% взрослого населения США были вовлечены в экономику совместного потребления в качестве пользователей или поставщиков услуг.

В рамках экономики совместного потребления действуют как коммерческие, так и некоммерческие модели. К последним относятся различные площадки продовольственного обмена, банки времени, площадки дарения и т.д. Например, российский проект «Дару Дар» нацелен на то, чтобы воспитать новую коллективную традицию — не копить вещи и не выбрасывать их, а дарить при первой же возможности. Имеются и смешанные модели: например, платформа  позволяет пользователям как получать доход от размещенных программ обучения, так и делиться своими знаниями и навыками на безвозмездной основе.

Также разделяют модель, основанную на получении доступа к некому ресурсу (the accessed-based consumption) и модель собственно совместного потребления (the collaborative consumption). В первом случае не происходит никакой передачи прав собственности, не существует форм совместного владения, а потребители лишь получают доступ к использованию какого-либо ресурса через интернет-платформу. Примером такой модели являются сервисы Uber, Airbnb и т.п. Во втором случае объединенные в сообщество люди не только получают пользу от совместного владения определенным ресурсом, но также несут ответственность за его использование и сохранение, обмениваясь как материальными, так и нематериальными ресурсами.

Проблемы
В ряде случаев модели экономики совместного потребления противоречат действующему законодательству. Например, в ряде городов сдача в аренду жилья через Airbnb является незаконной и хозяева могут быть оштрафованы, если их на этом поймают. В ряде городов запретили деятельность Uber. 

Также когда люди предоставляют свою собственность в пользование постороннему человеку, существует проблема доверия. Эта проблема частично решается за счет отзывов пользователей, создания рейтинговых систем сообществ.

См. также 
 Совместное потребление
 Уберизация
 Consumer-to-consumer
 Одноранговая экономика
 Посткапитализм

Примечания

Ссылки 
 Что такое sharing economy: история термина
 Эксперт КГИ Вячеслав Бахмин: Что такое sharing economy?
 Экономика участия (sharing economy): проблемы и перспективы развития
 Экономика совместного потребления как новая форма экономических отношений

 
Социальная экономика
Экономические системы